Eremo di Sant'Egidio, a Bojano
 Eremo di Sant'Egidio, a Scanno